Festa dell'uva – sagra dell'uva che si svolge a Solopaca
Festa dell'uva – sagra dell'uva che si svolge a Impruneta